Metro – unità di misura della lunghezza

Autoveicoli
 Austin Metro/MG Metro – automobile prodotta negli anni ottanta dalla British Leyland e poi dal Gruppo Austin Rover
 Rover Metro – nome con cui, dal 1990 al 1994, venne commercializzata nel Regno Unito la Rover serie 100

Aziende
 Metro – azienda tedesca della Grande distribuzione organizzata
 Metro – etichetta discografica di proprietà della compagnia Union Square Music
 Editoriale Metro – casa editrice di fumetti per bambini
 Met.Ro. – acronimo di Metropolitane di Roma, ex azienda di trasporto pubblico ora chiusa

Cinema
 Metro – film del 2013 diretto da Anton Megerdičev

Editoria
 Metro – quotidiano gratuito internazionale
 Metro – quotidiano gratuito olandese
 Metro – quotidiano tabloid britannico

Fumetti
Metro – romanzo a fumetti egiziano del 2009 di Magdy El Shafee

Sport
 Metro – wrestler della federazione messicana Consejo Mundial de Lucha Libre

Televisione
Metro – film per la televisione danese del 2002 trasmesso su DR
Metro – film per la televisione statunitense del 2011 diretto da Stephen Gaghan

Altro 
 Metro – città dell'Indonesia
 Metro – serie di videogiochi
 Metro – nome in codice del linguaggio di design Microsoft
 Metro  – diminutivo di metropolitana
 Metro  – strumento di misura delle distanze e delle lunghezze
 Metro  – termine usato in teoria musicale
 Metro  – termine usato in poesia